Enzo Trulli (* 15. April 2005 in Pescara) ist ein italienischer Automobilrennfahrer. Er ist der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Jarno Trulli.

Karriere 
Enzo Trulli wurde seit 2005 in Pescara geboren und ist der Sohn von Jarno Trulli, welcher 252 Rennen in der Formel 1 fuhr.

Seine Anfänge im Motorsport machte er im Kartsport, in welchem er von 2017 bis 2020 aktiv war. 2021 fuhr er dann für Cram Durango in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wo er in 20 Rennen 4 Siege und 319 Punkte holte, wodurch er die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung auf Dilano van’t Hoff gewann. Danach fuhr er für Drivex School und Carlin Motorsport in der Euroformula Open Championship, wo er nach 24 Rennen 144 Punkte und Platz 7 holte.

2022 geht er für Carlin in der Formel 3 an den Start, wo er bisher (Stand August 2022) noch keinen Punkt holen konnte.

Statistik

Karrierestationen 
 2017–2020: Kartsport
 2021: Formel-4-Meisterschaft der VAE (Platz 1)
 2021: Euroformula Open Championship (Platz 7)
 2022: Formel 3

Einzelergebnisse in der Formel-4-Meisterschaft der VAE

Einzelergebnisse in der Euroformula-Open-Saison

Einzelergebnisse in der Formel-3-Meisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Sportler (Pescara)
Italiener
Geboren 2005
Mann